Le mot cylindre, du grec kulindros, désigne initialement une figure de géométrie dans l'espace représentant un  plein ou creux. L'emploi s'est élargi en mathématiques tandis que le terme multipliait les acceptions pour divers objets de cette forme.

Mathématiques 
 En géométrie, un cylindre est une figure de l'espace engendrée par la translation rectiligne d'une figure plane. Il peut s'agir d'une surface cylindrique (comme les cylindres elliptique, parabolique ou hyperbolique) ou d'un cylindre solide délimité par une telle surface et par deux plans parallèles.
 En topologie, un cylindre est le produit d'un espace topologique avec un segment.
 Le cylindre d'une application est un remplacement cofibrant de l'espace but d'une application.

Objet 
 En mécanique, un cylindre est une pièce de moteur.
 Le cylindre de Cyrus est une pièce d'argile sur lequel est inscrite une proclamation du roi de Perse Cyrus II.
 Le cylindre de Jefferson est un outil de chiffrement.
 Un cylindre O'Neill est un projet d'habitat spatial théorique.
 Un cylindre gradué est une éprouvette munie de graduations.
 Un cylindre hollandais est une machine à déchiqueter le tissu en papeterie.
 En biologie, un cylindre hyalin est un élément du sédiment urinaire.
 Un cylindre phonographique est un support d'enregistrement du son.
 Un cylindre de porte, dans une serrure à goupilles, est la pièce dans laquelle on met la clé.
 Un sceau-cylindre est un sceau cylindrique appliqué par rotation.
 En informatique, un cylindre est un emplacement des têtes de lecture d'un disque dur, divisé en plateaux, eux-mêmes divisés en pistes formant des secteurs d'octets.
 En biologie et pédologie, le rhizocylindre est la zone de biodisponibilité d'une plante.

Toponyme 
 Pic du Cylindre

Voir aussi 
 Utilisation d’une machine équipée de cylindres en laminage et calandrage ;
 .